Zahrádka může být:
 malá zahrada
 zahrádkářská osada
 zahrádka (nosič) – zavazadlový nosič na střeše automobilu
 restaurační zahrádka – venkovní prostor se stoly připojený k restauraci – jinak také předzahrádka
 Krakonošova záhrádka – místo v Obřím dole v Krkonoších

obec
 Zahrádka (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 Zahrádka (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč

část obce
 Zahrádka (Maršovice) – část obce Maršovice v okrese Benešov
 Zahrádka (Mirkovice) – část obce Mirkovice v okrese Český Krumlov
 Zahrádka (Rožmitál na Šumavě) – část obce Rožmitál na Šumavě v okrese Český Krumlov
 Zahrádka (Vojkov) – část obce Vojkov v okrese Benešov
 Zahrádka (Teplá) – část obce Teplá v okrese Cheb
 Zahrádka (Nalžovské Hory) – část obce Nalžovské Hory v okrese Klatovy
 Zahrádka (Čachrov) – část obce Čachrov v okrese Klatovy
 Zahrádka (Kostelec nad Vltavou) – část obce Kostelec nad Vltavou v okrese Písek
 Zahrádka (Čížkov) – část obce Čížkov v okrese Plzeň-jih
 Zahrádka (Pošná) – část obce Pošná v okrese Pelhřimov
 Zahrádka (Petrovice) – část obce Petrovice v okrese Příbram
 Zahrádka (zámek) –  zaniklý zámek v obci Petrovice
 Zahrádka (Slapsko) – část obce Slapsko v okrese Tábor
 Zahrádka (Tábor) – část města Tábor v okrese Tábor
 Hrobská Zahrádka – část obce Obrataň v okrese Pelhřimov
 Zahrádka (Horní Paseka), do roku 1920 Trhová Zahrádka – bývalé městečko na území dnešní obce Horní Paseka u Ledče nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod, zatopené vodní nádrží Želivka
 Zahrádka (hrad) – zaniklý hrad u VN Želivka

příjmení osob
 viz Zahrádka (příjmení)

jiné
 Zahrádka (usedlost na Smíchově) - zaniklá usedlost v Praze 5-Smíchově

Související články 
 Zahrádky – více různých významů
 předzahrádka
 Pod pseudonymem R. K. Zahrádka publikoval některé povídky Rudolf Karel Zahálka (1867–1899).

Externí odkazy